

Коломенське — музей-заповідник у Москві, колишнє великокняже і царське село.
 Коломенське — вузлова залізнична станція Павелецького напрямку Московської залізниці у Москві.
 Коломенське — село в Каширському районі Воронезької області.

Коломенське — село в Совєтському районі Республіки Крим.

Див. також 
 Коломенська (станція метро)